Ша́хта:

 Шахта — горнодобывающее предприятие, осуществляющее подземную разработку месторождений полезных ископаемых.
 Шахта — вообще сооружение или конструкция, имеющая вид вертикального колодца, см., например: 
 Шахтная пусковая установка, 
 Шахта лифта.
 Шахта — российский научно-фантастический сериал, производство DIXI-TV по заказу Первого канала, 2010.
 Шахта — турецкий фильм режиссёра Явуза Ёвкена 1978 года.
 Шахта — российский фильм режиссёра Нурбека Эгена 2012 года.

Населённые пункты 
 Шахта — упразднённое село в Шалкарском районе Актюбинской области.
 Шахта — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Шахта — посёлок в составе города Кизел Пермского края.

См. также 
 
 Шахт